Przystosowanie (biologia)
 Przystosowanie (psychologia)